Wilhelm von Stoltzenberg oder Wilhelm von Stolzenberg ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm von Stolzenberg (Beamter) (Friedrich Wilhelm von Stoltzenberg; Friedrich Wilhelm Ludwig von Stolzenberg; 1805–1871), Geheimer Oberregierungsrat zu Stade
 Wilhelm von Stoltzenberg (Politiker) (Wilhelm von Stolzenberg; 1895–1955), deutscher Jurist und Abgeordneter der Volkskammer der DDR, Präsident des Landesverwaltungsgerichts Thüringen